Boxberg (Baden), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Boxberg (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Boxberg/Oberlausitz, een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen